Zu den Strecken des Fahrplanfelds 632 (Castione–Bellinzona–Locarno und Lugano–Locarno) siehe:

 Gotthardbahn (Giubiasco–Castione)
 Bahnstrecke Giubiasco–Locarno
 Ceneri-Basistunnel (S. Antonino–Lugano)

600…